Halálos hajsza (The Naked Runner), 1967-es angol kémfilm, rendezte Sidney J. Furie, főszereplők Frank Sinatra, Peter Vaughan
 Halálos hajsza In Pursuit, 2000-es amerikai bűnügyi film, rendezte Peter Pistor, főszereplők Daniel Baldwin, Claudia Schiffer
 Halálos hajsza (Running Scared), 2006-os amerikai akciófilm, rendezte Wayne Kramer, főszereplők Paul Walker, Chazz Palminteri

Hasonló címek
 Halálos hajsza: a Rémült rohanás (Running Scared), 1986-os amerikai akciófilm alternatív magyar címe
 Halálos iramban: Tokiói hajsza (The Fast and the Furious: Tokyo Drift), 2006-oas amerikai akciófilm